Visoka šola za zdravstvo Izola (kratica VŠZI), s sedežem v Izoli, je visoka šola, ki je članica Univerze na Primorskem.

V letu 2011 je bila preoblikovana v Fakulteto za vede o zdravju.

Glej tudi 
 seznam visokih šol v Sloveniji

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran  

Ustanove v Izoli
Visoke šole v Sloveniji
Članice Univerze na Primorskem